Schubert ist ein Einschlagkrater am östlichsten Rand der Mondvorderseite am Mondäquator, westlich des Mare Smythii.
Der stark erodierte Krater liegt zwischen Nobili im Westen, von dem er teilweise überlagert wird, und Jenkins im Osten, den er wiederum teilweise überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem russischen Kartographen Theodor Friedrich von Schubert offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Schubert auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)